O62 steht für:
 O62, ICD-10-Code für abnorme Wehentätigkeiten während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O62, FAA-Code für das Carmel Valley Vintage Airfield in Carmel Valley, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O62